

Secteur Paris - Avranches

Secteur Avranches - Brest

Secteur Avranches - Cherbourg

Secteur Avranches - Nantes

Notes et références 

Télégraphie optique